est la formule brute de plusieurs isomères.

 cétirizine, numéro CAS 
 lévocétirizine, numéro CAS